La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . Le parti libéral dirigé par Frederick Peters formât le gouvernement.

En 1894, le Conseil législatif fut joint avec la Chambre d'assemblée dans une chambre monocamérale connue sous le nom de l'Assemblée législative. Un membre de l'Assemblée et un conseiller furent élus pour chaque district électoral.

James H. Cummiskey fut élu président.

Il y eut quatre sessions à la  Assemblée générale:

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard